«Взломщики» () — франко-итальянский фильм с Жан-Полем Бельмондо и Омаром Шарифом в главных ролях, снятый по книге Дэвида Гудиса «Взломщик».

Сюжет 
Группа профессиональных грабителей после долгой и тщательной подготовки проникает на виллу греческого богача господина Таско и крадёт из сейфа коллекцию изумрудов стоимостью в миллион долларов. Им чуть было не помешал комиссар полиции Авель Захария (Омар Шариф), но один из грабителей, Азад (Жан-Поль Бельмондо), как ему показалось, смог усыпить его бдительность. На самом же деле комиссар просто дал преступникам осуществить свой план и начал преследовать их, чтобы присвоить украденное. В ход идут все средства: от применения силы до шантажа и игры на человеческих инстинктах. У комиссара полиции есть пять дней, чтобы заставить взломщиков расстаться с добычей, пока корабль, на котором они должны покинуть страну, находится на ремонте из-за неожиданной поломки.

В ролях 
 Жан-Поль Бельмондо — Азад
 Омар Шариф — комиссар полиции Авель Захария
 Робер Оссейн — Ральф
 Дайан Кэннон — Лена
 Ренато Сальватори — Ренци
 Хосе Луис Де Вилалонга — Таско
  — Элен

Ссылки 
 
 обзор и критика фильма New York Times

Фильмы-ограбления
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Италии
Фильмы-боевики Франции
Фильмы-боевики Италии
Детективные фильмы Италии
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 1971 года
Экранизации романов США